Penacova pode ser:

 Penacova - vila e sede de concelho no distrito de Coimbra, Portugal
 Penacova - freguesia no concelho de Felgueiras, Portugal
 Penacova - freguesia no concelho de Penacova, Portugal

Desambiguação